Мохаммед — личное имя и фамилия:

Персоналии 
 Мохаммед, Гуль (1957—1997) — был занесён в книгу рекордов Гиннесса как самый низкорослый человек, о котором имеются достоверные сведения.
 Мохаммед, Мэттью Саад (1954—2014) — американский боксёр-профессионал.
 Мохаммед, Назр (род. 1977) — американский профессиональный баскетболист.
 Мохаммед, Умар (род. 2002) — ганский футболист.
 Мохаммед, Халкурд Мула (род. 1988) — иракский футболист курдского происхождения.

См. также 
 Мухаммад (значения)